Кла́дские го́воры че́шского языка́ () — говоры северо-восточного чешского диалекта, отмечаемые диалектологами в первой половине XX века в районе Клодзко (), на территории современного Клодзского повята Нижнесилезского воеводства в Польше, главным образом в окрестностях городa Кудова-Здруй, рядом с чешско-польской границей. По ряду диалектных признаков кладские говоры близки подкрконошским говорам, распространённым в северо-восточных районах Богемии на границе с Польшей.

История 
Чехи окрестностей Клодзко являются коренными жителями данного региона, чешские поселения известны здесь уже с XI века. Сравнительно рано Клодзкий край был охвачен немецкой колонизацией. Переселение немцев и включение окрестностей Клодзко почти на два столетия в состав Пруссии и позднее с 1871 года в состав объединённой Германии привело к онемечиванию части чехов. Послe Второй мировой войны Клодзкий край был передан Польше, значительная часть остававшегося местного чешского нaceления вместе с немецким была депортирована, часть чехов caма переселилась в Чехословакию. В Клодзском повяте осталась немногочисленная группа чехов — носителей кладских говоров, которая большей частью была впоследствии ассимилирована переселившимися в повят поляками. Потомки чехов Клодзко в настоящее время живут в основном в Чехии и в Германии (главным образом в Баварии).

Особенности говоров 
Для кладских говоров характерны многие языковые черты, общие для всех говоров северо-восточного чешского диалекта, ряд общих черт объединяет кладские с близкими им подкрконошскими говорами.
Основные диалектные черты, характерные для кладских говоров:
 Фонема v, как и в остальных говорах северо-восточного чешского диалекта, в том числе в подкрконошских, а также в соседних с ними центральноморавских говорах, представлена в виде u̯ не перед гласными, а также в виде w в любой позиции: zrou̯na (чеш. литер. zrovna, ), hlawa (чеш. литер. hlava, ). В кладских, как и в подкрконошских говорах, звук u̯ возможен и на месте l.
 Произношение сочетания согласных nn на месте dn: jennoho (чеш. литер. jednoho, ) и т. п.
 На месте слогообразующих r̥ и l̥, как и в подкрконошских говорах, возможны er (ir, ar), el (il, al): smert’ (чеш. литер. smrt, ), deržat’ (чеш. литер. držet, ) и т. п.
 Изменение -vě- в -je-: sjet (чеш. литер. svět, ) и т. п.
 Отсутствие j в начале слова: ídlo (чеш. литер. jídlo, ), реже в середине слова: stoí (чеш. литер. stojí, ) и т. п.
 Наличие в ряде случаев кратких гласных на месте долгих: lepši (чеш. литер. lepší, ), veseli (чеш. литер. veselý, ) и т. п. Иногда долгие гласные представлены на месте общечешских кратких: mý (чеш. литер. my, ), plákala (чеш. литер. plakala, ) и т. п.
 Распространение словоформ hdo (чеш. литер. kdo, ), vid’al (общечеш. viděl, ) и др.
 Окончание -i у одушевлённых существительных мужского рода множественного числа в именительном и винительном падеже: vidim kluci.
 Окончание -oj у одушевлённых существительных мужского рода единственного числа в дательном падеже: pánoj.
 Распространение большего числа заимствований из немецкого языка, чем в других чешских говорах и в литературном языке, в XX веке отмечается появление полонизмов: ostatní (от , ), teraz (от , ) и др.

См. также 
 Клодзский повят
 Чешский уголок

Примечания 
Источники

Литература

Ссылки 
 

Чешский язык